Max George peut faire référence à :
 Max George, footballeur australien ;
 Max George, chanteur du groupe The Wanted.